ТЦ — многозначная аббревиатура:
 ТЦ — тахометр центробежный
 ТЦ — телевизионный центр
 ТЦ — тепловой центр
 ТЦ — теплоцентраль
 ТЦ — территориальный центр
 ТЦ — технический центр
 ТЦ — технологическая цепочка
 ТЦ — технологическая цепь
 ТЦ — топливный цикл
 ТЦ — торговый центр
 ТЦ — тормозной цилиндр
 ТЦ — транспортный цех
 ТЦ — трансфертное ценообразование
 ТЦ — тренажёрный центр
 ТЦ — тромбоцит
 ТЦ — тропический циклон
 ТЦ — турбинный цех

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей